Кругло-Семенцовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Егорьевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кругло-Семенцы.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 613 человек, в том числе 294 мужчины и 319 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 570 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Борисовка,
 село Кругло-Семенцы.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Егорьевского района (Алтайский край)